Knob Lick ist der Name folgender Ortschaften in den Vereinigten Staaten:

 Knob Lick (Estill County, Kentucky), in Kentucky
 Knob Lick (Metcalfe County, Kentucky), in Kentucky
 Knob Lick (Missouri), in Missouri